Le sigle UC peut désigner :
L’Union compagnonnique, une organisation de Compagnons du tour de France.
L’unité de compte, dans les contrats d’assurance vie.
L'unité de consommation, outil statistique.
Unité de Construction, bâtiment construit dans le cadre du « Mouvement moderne international » d'architecture et urbanisme; modèle initial de l'UC: la cité linéaire. 
Universal Century, le calendrier de Mobile Suit Gundam, un anime japonais.
University of Charleston, l’université de Charleston aux États-Unis.
Undercity, (Fossoyeuse en français), la capitale des Réprouvés dans World of Warcraft.
Use Case (cas d'utilisation), en Génie logiciel.
Unité commerciale, un point de vente.
Unité capitalisable, pour un brevet professionnel en éducation.

Électronique et informatique 
L'unité centrale d'un poste informatique, structure le fonctionnement d'un ou plusieurs ordinateurs ;
Le microcontrôleur (abrégé « uC » ou « μC »), un circuit intégré qui constitue un petit ordinateur ;
UC Browser, un navigateur web pour appareil mobile ;
L'unité de contrôle, un circuit logique séquentiel qui réalise un automate fini que l'on retrouve notamment dans un processeur.

Politique 
 Divers partis et mouvements politiques français :
 Unitat Catalana, une organisation nationaliste de centre-droite, fondée en 1986,
 Union calédonienne, fondé en 1952,
 , un groupe parlementaire.

 Union constitutionnelle, un parti politique marocain fondé en 1983.

Uc peut faire référence à :
 un prénom masculin, selon la liste des prénoms albanais,